Иван Фёдорович Храмцов (род. 1950) — российский учёный в области общего земледелия, агрохимии и почвоведения, академик РАСХН (2010), академик Российской академии наук (2013).

Биография 
Родился 2 февраля 1950 г. в д. Ямное Гордеевского района Брянской области. Окончил Омский СХИ (1974).

 1974—1975 агроном по семеноводству отдела земледелия и семеноводства Омского областного управления сельского хозяйства,
 1975—1977 младший научный сотрудник кафедры агрохимии Омского СХИ.
 1977—1985 в Сибирском НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХ): аспирант (1977—1980), младший научный сотрудник лаборатории агрохимии (1980—1985).
 1985—1987 заместитель директора Омской областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства.
 СибНИИСХ: заведующий лабораторией агрохимии (1987—1988), заведующий отделом земледелия (1988—1998), и. о. заместителя директора по научной работе (1998), с 1999 г. — директор.

Доктор сельскохозяйственных наук (1997), профессор (2005), академик РАСХН (2010), академик РАН (2013).

Труды 
Автор (соавтор) более 200 научных работ, в том числе 7 книг и 5 монографий. Получил 3 патента на изобретения.

Книги:
 Анализ почвы, растений и применение удобрений в Западной Сибири / соавт.: Ю. И. Ермохин и др. — Омск, 2002. — 407 с.
 Земледелие на равнинных ландшафтах и агротехнологии зерновых в Западной Сибири (на примере Омской области) / соавт.: Л. В. Березин и др.; СибНИИСХ. — Новосибирск, 2003. — 409 с.
 Зерновое производство Западной Сибири: экономико-технологические аспекты / соавт. Б. С. Кошелев; СибНИИСХ и др. — Омск: Сфера, 2004. — 262 с.
 Механизация растениеводства Западной Сибири / соавт.: В. А. Домрачев и др. — Омск, 2005. — 240 с.
 Научные основы земледелия равнинных ландшафтов Западной Сибири / соавт.: Л. В. Березин и др.; СибНИИСХ. — Омск, 2007. — 310 с.
 Основные направления повышения эффективности зернового производства региона / соавт.: Б. С. Кошелев и др.; СибНИИСХ. — Омск, 2008. — 340 с.

Источники 
 

Доктора сельскохозяйственных наук
Выпускники ОмГАУ
Агрохимики России